Foraminacephale — род птицетазовых динозавров из семейства пахицефалозаврид (Pachycephalosauridae), известных по ископаемым остаткам из верхнемеловых (кампанских) отложений Альберты, Канада. Единственный вид — Foraminacephale brevis.

Согласно оценке  (2016), Foraminacephale достигал 1,5 м в длину при массе 10 кг.

История открытия 
Голотип CMN 1423 представляет собой почти полный лобно-теменной «купол», обнаруженный в  в 1902 году. Вид описал канадский палеонтолог Лоуренс Ламб в 1918 году под названием Stegoceras brevis (видовое название означает «короткий»). В настоящее время известны образцы детёнышей, подростковых и взрослых особей. Почти все образцы происходят из Дайносор-Парк; сообщалось также о нескольких экземплярах из , хотя только один из них (TMP 2015.044.0041) может быть уверенно отнесён к роду. 

Был выделен в самостоятельный род Р. К. Шоттом и  в ревизии 2016 года. Родовое название происходит от  («отверстие») и  — «голова»; имя отсылает к многочисленным ямкам и отверстиям, покрывающим дорсальную поверхность черепа Foraminacephale.

Филогения 
Кладограмма по филогенетическому анализу Р. К. Шотта и Д. К. Эванса (2016):

Примечания

Литература 

 

Пахицефалозавры
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2016 году
Фоссилии из меловых отложений Канады